Соревнования в плавании в эстафете 4×200 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 30 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 30 марта в 13:07 по местному времени (UTC+10). Финал проводился в тот же день в 20:38.

Медалисты

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка
Результаты 

4×200 м, вольный стиль, мужчины